Příjmení Berdych nosí více různých osobností:

 David Berdych (* 1973) – bývalý český zločinec
 František Berdych (1900-1981) - český právník, odbojář, redaktor a úředník První Československé republiky
 Kamil Berdych (1885–1914) – český básník
 Tomáš Berdych (* 1985) – český tenista
 Václav Berdych (1916–2016) – český režisér

Ženská podoba příjmení 
 Jana Berdychová (rozená Dudíková) (1909–2007) – univerzitní profesorka, sokolka a zakladatelka cvičení rodičů s dětmi
 Martina Berdychová (* 1971) – česká politička

Jiný význam 
 Berdychův gang – kriminální skupina lidí kolem Davida Berdycha (* 1973)
 Berdycha – obouruční sečná zbraň